— город в Японии, находящийся в префектуре Токио.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Токио региона Канто. С ним граничат города Киёсе, Хигасимураяма, Кодайра, Ниситокё, Ниидза.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается гинкго, цветком — рододендрон, птицей — голубая сорока.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Токио